Kozica kan avse:

 Kozica – ett distrikt i Bulgarien
 Dzenis Kozica – en svensk fotbollsspelare
 Eldin Kozica – en svensk fotbollsspelare